Lassallestraße steht für:
 Lassallestraße (Erfurt), siehe Liste der Kulturdenkmale in der Johannesvorstadt
 Lassallestraße (Hamburg), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Harburg
 Lassallestraße (Köln), siehe Liste der Baudenkmäler im Kölner Stadtteil Mülheim
 Lassallestraße (München)
 Lassallestraße (Wien), siehe Liste der denkmalgeschützten Objekte in Wien/Leopoldstadt